Общественная премия «За сбережение народа» вручается общественным деятелям, спортсменам, деятелям культуры и искусства с 2011 года ежегодно в Москве в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. 

Премия учреждена общественным движением «За сбережение народа» (сокр. ООД «За сбережение народа»), которое объединяет более 50 000 человек в 65 регионах Российской Федерации, странах СНГ и Болгарии. В правление ООД «За сбережение народа» входят посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова, чемпион Олимпийских игр, сенатор Совета Федерации РФ Александр Карелин, учёный-эмбриолог, академик РАН Сергей Колесников, член Общественной палаты РФ Мария Большакова. Председатель правления — предприниматель, президент компании «Арго» Андрей Красильников. 

В разные годы лауреатами премии становились Надежда Бабкина, Лариса Долина, Никас Сафронов, Лариса Латынина, Владислав Третьяк, Елизавета Глинка, Зураб Церетели и другие. 

Итоги проведения премии публикуются на официальном сайте ООД «За сбережение народа».

История премии 
Вручение премии производится в торжественной обстановке с приглашением представителей российского общества. Церемония награждения предполагает отдельное собрание лауреатов прошлых лет и вновь награжденных — лауреатский фуршет. Публичное оглашение претендентов на получение Награды не является обязательным условием церемонии.

Премия вручается российским гражданам, внесшим значительный вклад в дело повышения уровня демографии народа России, а также за успехи в сфере здравоохранения, патриотического воспитания, экологии и природопользования, пропаганды массового и профессионального спорта и физической культуры, за вклад в отечественную культуру и искусство. Лауреатами становятся как известные врачи, спортсмены, меценаты и общественные деятели, так и простые граждане, выдвинутые на получение награды региональными отделениями Движения.

Выдвижение кандидатов на вручение премии осуществляется центральным советом, правлением и попечительским советом ООД «За сбережение народа», Интернет-голосованием, голосованием в региональных отделениях ООД «За сбережение народа». Основанием для представления на вручение премии могут являться выдающиеся достижения, прямо или косвенно способствующие сбережению народа России по основным направлениям деятельности движения.

Окончательное решение о награждении принимает жюри Премии, состав и регламент которого определяет Центральный Совет ООД «За сбережение народа». Лауреаты записываются в «Книгу признания». Каждая запись содержит краткую биографию лауреата, описание основных его достижений, заслуг и т. д. ставших причиной награждения. «Книга признания» хранится в московском региональном отделении ООД «За сбережение народа». Выдержки из «Книги признания» доступны к публикации в открытых источниках по согласованию с правлением ООД.

Сертификат Премии подписывается собственноручно Председателем Правления и утверждается сопрезидентами Движения с указанием основания и даты награждения. Сертификат служит основным подтверждением получения премии и основанием для рассмотрения вопроса о повторном вручении дубликатов знаков премии в случае их утраты. Номер сертификата записывается в «Книгу признания».

Номинации

Благотворительность 
Премией «За сбережение народа» в номинации "Благотворительность " поощряются номинанты, за активно осуществляемую ими благотворительную деятельность.

Культура 
Премия «За сбережение народа» в номинации «Культура и просвещение» вручается номинантам по итогам года за активную творческую и культурную деятельность, направленную на сбережение духовных традиций и нравственных принципов, поддержку и продвижение творческих инициатив, достижения в области литературы, музыки, изобразительного искусства, кинематографа и просветительской деятельности.

Патриотизм 
Премией «За сбережение народа» в номинации «Патриотизм» поощряются номинанты, внесшие значительный вклад в развитие патриотического воспитания молодежи, проявившие активную гражданскую позицию в вопросах защиты государственных интересов, поставивших государственные интересы и принципы выше личных и профессиональных. Лауреатами в номинации «Патриотизм» традиционно становятся ветераны и служащие Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Спасение и милосердие 
Премия «За сбережение народа» в номинации «Спасение и милосердие» вручается номинантам, которые внесли значительный вклад в сбережение физического и духовного здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни

Спорт и физкультура 
Премия «За сбережение народа» в номинации «Спорт и физкультура» вручается номинантам за выдающиеся спортивные достижения в области массового спорта, физической культуры и спорта высоких достижений, тренерскую, преподавательскую и научную деятельность в области спорта, пропаганду здорового образа жизни, организацию спортивных мероприятий, работу в области спорта с детскими организациями и организациями граждан с ограниченными возможностями.

Народный герой 
Лауреатами Премии «За сбережение народа» в номинации «Народный герой» становятся номинанты, чьи заслуги в деле сбережения народа в широком его понимании выходят за рамки остальных номинаций и являются общепризнанными для подавляющего большинства граждан России, не требуют профессиональных навыков.

Экология 
Премия «За сбережение народа» вручается номинантам за выдающиеся заслуги в области сбережения природных ресурсов, изучения и защиты окружающего мира и живой природы, научную, просветительскую и законотворческую деятельность в области экологии, организацию общественных мероприятий и акций экологического характера, творческую и культурную работу, связанную с защитой окружающей среды.

Юнеско/Международная гуманитарная деятельность 
Номинация проводится под эгидой ЮНЕСКО

Описание знаков премии 
 Почетный знак премии — из латуни с эмалями, состоит из рельефной восьмилучевой звезды, диаметром 80 мм, золотого цвета и накладки. Накладка в виде медальона с эмалью зелёного цвета содержит надпись по кругу «За сбережение народа».
 Фрачный знак премии изготовлен из золота, предназначен для повседневного ношения и носится в петлице левого лацкана.
 Настольный знак премии представляет собой хрустальную триумфальную колонну высотой 30 см, на прямоугольном основании. На основании колонны размещается имя лауреата и дата вручения премии.

Церемонии

I Церемония вручения Награды «За сбережение народа» 
Номинации:

Экология

 Дроздов Николай Николаевич
 Мусора больше нет Проект
 Халтурин Евгений Владимирович

Спорт

 Ефремов Владимир Михайлович
 Кузнецов Виктор Михайлович
 Латынина Лариса Семеновна

Спасение и милосердие

 Зотов Александр Николаевич
 Пальцев Александр Иванович
 Ханох Татьяна Борисовна

Народный герой

 Попович Марина Лаврентьевна
 Сотников Сергей Михайлович
 Стариков Михаил Васильевич

Культура

 Гордеева Татьяна Александровна
 Сердюков Алексей Юрьевич
 Чунакова Татьяна Ильинична

Благотворительность

 Большакова Мария Артемовна
 Розум Юрий Александрович
 Селезнев Алексей Алексеевич

Патриотизм

 Баканач Олег Васильевич
 Смирнова Ольга Николаевна
 Фадеев Валерий Александрович

II Церемония вручения награды «За сбережение народа» 
Номинации:

Благотворительность

 Иеромонах Каллистрат Священнослужитель
 Куценко Юрий Георгиевич
 Сафронов Никас Степанович

Культура

 Ножкин Михаил Иванович
 Овчаренко Алексей Александрович
 Савицкая Светлана Васильевна

Народный герой

 Карпец Александр Иерей
 Маклаков Алексей Константинович
 Шакова Фатима Мухамедовна

Патриотизм

 Дорошенко Людмила Николаевна
 Кузьмина Ирина Валентиновна
 Скуратов Иван Сидорович

Спасение и милосердие

 Габинский Ян Львович
 Маринкин Игорь Олегович
 Шкарубо Алексей Николаевич

Спорт

 Иванова Елена Владимировна
 Кузнецов Сергей Сергеевич
 Покровская Татьяна Николаевна

Экология

 Буркова Валентина Николаевна
 Медведева Марина Валентиновна
 Пажетнов Валентин Сергеевич

III Церемония вручения награды «За сбережение народа» 
Номинации:

Благотворительность

 Дрожжина Наталия Георгиевна
 Калашников Владимир Александрович
 Сташков Сергей Юрьевич

Культура

 Бабкина Надежда Георгиевна
 Беляев Эдуард Эдуардович
 Захаров Владимир Яковлевич

Народный герой

 Канчуга Виктор Николаевич
 Сикорская Вера Макаровна
 Третьяк Владислав Александрович

Спасение и милосердие

 Беккер Иван Генрихович
 Ишенин Юрий Михайлович
 Яковлева Татьяна Владимировна

Патриотизм

 Волков Сергей Александрович
 Иванников Александр Алексеевич
 Шурыгин Владислав Владиславович

Спорт

 Абдулова Севиль Алиевна
 Винер-Усманова Ирина Александровна
 Гранкин Сергей Юрьевич

Экология

 Гордышевский Семен Михайлович
 Макеев Алексей Кузьмич
 Смиренский Сергей Михайлович

IV Церемония вручения награды «За сбережение народа». 2014 год. 
Номинации:

Благотворительность

 Жемчужная Екатерина Андреевна
 Лещенко Лев Валерьянович
 Пиманова Валентина Юрьевна

Культура

 Зельдин Владимир Михайлович
 Скворцов Константин Васильевич
 Тепляков Александр Александрович

Народный герой

 Кириллов Игорь Леонидович
 Родионова Любовь Васильевна
 Шаманов Владимир Анатольевич
 Шатилова Анна Николаевна

Патриотизм

 Иванов Валерий Борисович
 Малахов Михаил Георгиевич
 Халилов Валерий Михайлович

Спасение и милосердие

 Владыка Павел Митрополит Минский и Заславский Экзарх Всея Беларуси
 Глинка Елизавета Петровна
 Федотов Михаил Александрович
 Юданов Анатолий Васильевич

Спорт

 Петушков Роман Александрович
 Скородумов Юрий Викторович
 Сотникова Аделина Дмитриевна

V Церемония вручения награды «За сбережение народа» 
Номинации:

ЮНЕСКО

 Бокова Ирина Георгиева
 Гурьев Андрей Андреевич
 Литвиненко Владимир Стефанович
 Маяровская Галина Васильевна
 Митрофанова Элеонора Валентиновна
 Орджоникидзе Григорий Эдуардович
 Проничева Елена Владимировна
 Прусс Нэлла Матвеевна
 Фортов Владимир Евгеньевич
 Хамитов Рустэм Закиевич
 Церетели Зураб Константинович
 Шаймиев Минтимер Шарипович

Благотворительность

 Елисеев Виктор Петрович
 Рапопорт Александр Львович
 Струков Николай Никонович

Культура

 Антонова Ирина Александровна
 Князев Евгений Владимирович
 Шереметев Петр Петрович

Народный герой

 Кобзон Иосиф Давыдович
 Лановой Василий Семенович
 Чилингаров Артур Николаевич

Патриотизм

 Гайдукова Ирина Евгеньевна
 Герасимов Александр Петрович 
 Шатров Владимир Николаевич

Спасение и милосердие

 Бокерия Лео Антонович
 Есипов Александр Владимирович
 Лукутцова Раиса Тимофеевна

Спорт

 Кабаева Алина Маратовна
 Морозова Елена Николаевна
 Саутин Дмитрий Иванович

VI Церемония вручения Награды «За сбережение народа» 
Номинации:

Народный герой

 Симонян Никита Павлович
 Ширвиндт Александр Анатольевич

Культура

 Белохвостикова Наталья Николаевна
 Долина Лариса Александровна
 Наумов Владимир Наумович
 Ромашкевич Татьяна Анатольевна

Патриотизм

 Ганичев Валерий Николаевич
 Гучигов Сайпуддин Баудинович
 Купцов Василий Николаевич

Спасение и милосердие

 Евтюхина Лидия Ивановна
 Любенко Степан Михайлович
 Солдатова Галина Сергеевна

Экология

 Грачев Владимир Александрович
 Гришина Елена Владимировна
 Усов Виктор Георгиевич

ЮНЕСКО

 Белеков Иван Итулович
 Жаров Александр Александрович
 Митрофанова Элеонора Валентиновна
 Торкунов Анатолий Васильевич
 Уральский Константин Семенович

Спорт

 Брусникина Ольга Александровна
 Власов Роман Андреевич
 Мастеркова Светлана Александровна

VII Церемония вручения Награды «За сбережение народа» 
Номинации:

Спасение и милосердие

 Егиазарян Гагик Геворкович
 Митрополит Мурманский и Мончегорский Владыка Симон
 Поздняков Юрий Михайлович
 Рохлина Мария Михайловна

Экология

 Горновский Александр Васильевич
 Капашин Валерий Петрович
 Комарова Наталья Владимировна

Культура

 Иванов Владимир Владимирович
 Цахилова Земфира Аврамовна
 Шориков Георгий Иванович

Народный герой

 Михайлов Александр Яковлевич
 Попов Александр Владимирович
 Садков Денис Алексеевич

Патриотизм

 Косоуров Виктор Семенович
 Меликова Галина Анатольевна
 Чуйков Николай Владимирович

Благотворительность

 Гребенцов Павел Анатольевич
 Доновский Петр Александрович
 Поисковый отряд «ЛИЗА АЛЕРТ»

Спорт

 Данченко Татьяна Евгеньевна
 Черепахин Андрей Михайлович
 Шиканов Виктор Александрович

VIII Церемония вручения Награды «За сбережение народа» 
Номинации:

Патриотизм

 Иванов Николай Фёдорович
 Маховиков Сергей Анатольевич
 Усачева Наталья Михайловна

ЮНЕСКО

 Новосельская Арина Вадимовна
 Туманов Дмитрий Александрович

Культура

 Перова Елена Вячеславовна
 Потоцкий Григорий Викторович
 Розин Дан Захарович
 Семенов Михаил Иванович

Спасение и милосердие

 Ляхов Василий Сергеевич
 Новоселова Татьяна Ивановна
 Чучалин Александр Григорьевич

Народный герой

 Гончаров Олег Петрович

Спорт и физкультура

 Лахнов Алексей Николаевич
 Ромашина Светлана Алексеевна
 Черчесов Станислав Саламович

Примечания

Ссылки 
 Михаил Федотов вручил награду лауреату премии «За сбережение народа» в номинации «Спасение и милосердие»  — (Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека)
 Председатель Совета Михаил Федотов получил награду «За сбережение народа» в номинации «Живое слово»  — (Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека)
 Михаил Федотов и Раиса Лукутцова встретились с начальником полиции КЧР и посетили спецшколу на Ставрополье  — (Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека)
 Глава СПЧ вручил премию «За сбережение народа» Cтепану Любенко — директору закрытой школы на Ставрополье  — (Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека)
 Инвалид детства Флёна Морозова и около тысячи детей-инвалидов с церебральным параличом в опасности!  — (Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека)
 VIII Церемония вручения Награды «За сбережение народа» — (РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ. Общероссийская общественная организация)
 В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАГРАДЫ «ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА» — (Карелин-Фонд)
 Арине Новосельской вручена Премия «За сбережение народа» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО — (МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)
 Артисты Театра Вахтангова получили награды «За сбережение народа»  — (mos.ru Центральный административный округ города Москвы)
 ПРЕМИЯ «НА БЛАГО МИРА» ПОЗДРАВИЛА ООД «ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА» С ЮБИЛЕЕМ  — (Душевная Москва)
 Воспитанницы 11-го курса Пансиона МО РФ Пансиона МО РФ приняли участие в торжественной церемонии награждения лауреатов премии «За сбережение народа»  — (Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»)
 В регионе пройдет конференция ЮНЕСКО «Культура и самоценность человеческой жизни»  — (Правительство Новосибирской области)
 ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА.  — (Золотое Перо Руси. Национальная литературная премия)
 З.К.ЦЕРЕТЕЛИ УДОСТОЕН ПОЧЕТНОЙ НАГРАДЫ, УЧРЕЖДЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ «ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА».  — (Российская Академия художеств)
 ГУБЕРНАТОРУ ЮГРЫ ВРУЧИЛИ НАГРАДУ «ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА»  — (Глобал86.ру — Ханты-Мансийский бизнес-портал)
 За сбережение народа. Создано новое общественное движение  — (Российская газета)
 Есть только миг между прошлым и будущим…  — (Вести Республики. Общественно-политическая газета Чеченской республики)
 За сбережение народа. Общественная награда с таким названием вручена ессентучанину, общественному деятелю Степану Любенко. — (Официальный сайт Администрации г. Ессентуки)
 Здесь — территория здорового образа жизни!  — (Общественная палата Алтайского края)
 Василий Лановой и Евгений Князев удостоены награды Общероссийского Общественного движения «За сбережение народа».  — (Государственный Академический Театр имени Вахтангова)
 Новосибирские педагоги начали проводить уроки о вкусной и здоровой пище — (Тайга.инфо)
 Достойная награда!  — (Солдаты России)
 Минтимер Шаймиев в Санкт-Петербурге: под знаком ЮНЕСКО  — (Реальное время)
 Лановой вручил продюсеру «Созвездие-Йолдызлык» почетную премию «За сбережение народа»  — (tatar-inform)
 В Москве «За сбережение народа» вручена премия генпродюсеру «Созвездия-Йолдызлык» Дмитрию Туманову  — (Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык»)
 Выступление наших воспитанников на VI Церемонии вручения Награды — «За сбережение народа»  — (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной»)
 Заслуги экологов Санкт-Петербурга отметили на церемонии вручения ежегодной премии «За сбережение народа» — (Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга)
 НИКОЛАЙ ЧУЙКОВ УДОСТОЕН НАГРАДЫ «ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА» - (Фонд маршала В. И. Чуйкова)
 Премия «На Благо Мира» поддержала Премию «За сбережение народа»  — (Премия «На Благо Мира». Премия за доброту в искусстве.)
 Институт Современного Искусства принял участие в III Всероссийском конгрессе кафедр ЮНЕСКО  — (Институт Современного искусства)
 В Храме Христа Спасителя прошла торжественная церемония вручения Награды «За сбережение народа»!  — (Астраханский Государственный Театр Оперы и Балета)
 В Улан-Удэ состоится международная конференция ЮНЕСКО  — (Байкальский заповедник)
 ОЛЕГУ ГОНЧАРОВУ ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ «ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА»  — (Мосметрострой)

Общественные организации России
Премии России